Вознесенская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:
 Вознесенская волость — в составе Акмолинской области, Кокчетавский уезд
 Вознесенская волость — в составе Джетысуйской области, Талды-Курганский уезд
 Вознесенская волость — в составе Архангельской губернии, Архангельский уезд
 Вознесенская волость — в составе Витебской губернии, Полоцкий уезд
 Вознесенская волость — в составе Владимирской губернии, Ковровский уезд
 Вознесенская волость — в составе Вологодской губернии, Никольский уезд
 Вознесенская волость — в составе Воронежской губернии, Землянский уезд
 Вознесенская волость — в составе Екатеринославской губернии, Александровский уезд
 Вознесенская волость — в составе Енисейской губернии, Красноярский уезд
 Вознесенская волость — в составе Костромской губернии, Галичский уезд
 Вознесенская волость — в составе Оренбургской губернии, Троицкий уезд
 Вознесенская волость — в составе Пермской губернии, Кунгурский уезд
 Вознесенская волость — в составе Пермской губернии, Оханский уезд
 Вознесенская волость — в составе Пермской губернии, Шадринский уезд
 Вознесенская волость — в составе Полтавской губернии, Золотношский уезд
 Вознесенская волость — в составе Самарской губернии, Бузулукский уезд
 Вознесенская волость — в составе Смоленской губернии, Юхновский уезд
 Вознесенская волость — в составе Таврической губернии, Бердянский уезд
 Вознесенская волость — в составе Тамбовской губернии, Темниковский уезд
 Вознесенская волость — в составе Томской губернии, Барнаульский уезд
 Вознесенская волость — в составе Томской губернии, Каинский уезд (до 1920); затем, до 1925, — в составе Татарского уезда
 Вознесенская волость — в составе Томской губернии, Канский уезд (до 1820), затем — уезд и волость будут в составе Енисейской губернии
 Вознесенская волость — в составе Томской губернии, Кузнецкий уезд
 Вознесенская волость — в составе Томской губернии, Ново-Николаевский уезд
 Вознесенская волость — в составе Томской губернии, Томский уезд
 Вознесенская волость — в составе Херсонской губернии, Елисаветградский уезд